Ghiacciaio Gowan – ghiacciaio sulla costa di Zumberge in Antartide
 Gowan – fiume dell'Isola del Sud in Nuova Zelanda
 Lawrence Gowan – cantante, tastierista e chitarrista canadese
 James Gowan – architetto britannico, progettista in Italia dell'Istituto Clinico Humanitas

Pagine correlate 
McGowan